Ро́опе То́нтери (; 18 марта 1992, Валкеала, Финляндия) - финский сноубордист, выступающий в дисциплинах биг-эйр, слоупстайл и хафпайп.

 Двукратный чемпион мира 2013 года (слоупстайл и биг-эйр);
 Двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира.

Спортивная карьера

Места в Кубке мира 
 2007/2008 - 109 место
 2008/2009 - 191 место
 2009/2010 - 64 место
 2010/2011 - 120 место
 2011/2012 - 122 место

Призовые места на этапах Кубка мира

Ссылки 
 Официальный сайт Роопе Тонтери
 Профиль на сайте FIS
 Профиль на espn.go.com

Сноубордисты Финляндии
Чемпионы мира по сноуборду
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года